Aceasta este lista celor 589 de comune din departamentul  Haute-Garonne  din Franța.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Muretain, creată în 2004.
 (CAS) Communauté d'agglomération Sicoval, creată în 2001.
 (CAT) Communauté d'agglomération du Grand Toulouse, creată în 2001.

Haute-Garonne